Сергей Аверин:
 Аверин, Сергей Егорович (1912—1941) — советский футболист.
 Аверин, Сергей Сергеевич (род. 1975) — украинский футболист.